Kintu peut désigner :

 Kintu, le premier homme, dans la mythologie des Bagandas.
 Kato Kintu, premier roi du royaume du Buganda au .
 Kintu Musoke, premier ministre de l'Ouganda de 1994 à 1999.